Муганская культура или Талыш-Муганская культура —  археологическая культура эпохи поздней бронзы и раннего железа (кон. 2 — нач. 1-го тыс. до н. э.) располагалась на Муганской равнине и Талышских горах на северо-западе Ирана и юго-востоке Азербайджана.

Характеристики 
 Территория обнаружения и распространения — Муганская степь и Талышинские горы (Азербайджан).
 Особенности Муганской культуры :
 а) имеются погребения в каменных ящиках и грунтовых могилах со скорченными, чаще вытянутыми костяками.
 б) погребения бывают одиночные, групповые, совместные — мужчин и женщин, с богатым и бедным инвентарем. 
 в) основное занятие - скотоводство, земледелие и, возможно, рыболовство. 
 г) орудия труда и оружие изготовлялись из бронзы и железа. 
 д) оружие - бронзовые и железные мечи с бронзовым двураструбным эфесом, бронзовые кинжалы с «рамчатой ручкой» (переднеазиатского типа).
 е) глиняные сосуды, изготовленные от руки: выделяются корзинообразные «кадила» и сосуды в форме чайников. 
 Могильный инвентарь отражает процесс разложения родовых отношений и имущественного дифференциации среди племен данной культуры.

Литература 
 Пассек Т. и Латынин Б., Очерк до-истории Северного Азербайджана, "Известия Общества обследования и изучения Азербайджана", Баку, 1926, No 3; 
 Morgan J., Mission scientifique en Perse, t. 1, P., 1894;

Примечания 

Археологические культуры Европы
Археологические культуры Азии
Европа бронзового века
Кавказ бронзового века
Доисторический Кавказ
Индоевропейцы
История Кавказа
История Азербайджана
Археологические культуры Азербайджана